Hulubești se poate referi la:
 Hulubești, Botoșani
 Hulubești, Dâmbovița
 Hulubești, Giurgiu